Новая Тура — название населённых пунктов в России:

 Новая Тура — деревня в Нижнетуринском городском округе Свердловской области.
 Новая Тура — село в Зеленодольском районе Татарстана.